A Rejtélyes igazságok egy 1997 és 2002 között vetített amerikai televíziós sorozat.

Minden egyórás epizód öt 8-10 perces kisfilmből áll, melyek mindegyikében, mint a cím is utal rá, egy rejtélyes történet elevenedik meg. A műsor érdekességét az adja, hogy csak az összes kisfilm levetítése után derül ki, melyek igazak és melyek hamis, kitalált történetek. A valóban megtörtént esetek nagy részét Robert Tralins összegyűjtött rejtélyes esetei közül válogatták ki.

Magyarországi sugárzás

Magyarországon 2006-tól a Viasat 3 sugározta, majd 2010 első felétől a LifeTV-n volt látható, azonban az összes epizód leadása után megszüntették a csatornán a sugárzását. Azóta az országban egyetlen csatorna sem vetíti.

Látványvilág

Műsorvezetői stúdió

A műsornak két díszlete volt. Eredetileg egy egyszerű, fekete hátterű minimalista stúdióban zajlottak a felvételek James Brolin-nal, majd amikor a műsor vezetését átvette Jonathan Frakes, akkor a történetek összegzése és a leleplezés egy kék fényekkel megvilágított, leginkább egy tehetős kúria sötét halljára hasonlító, misztikus tárgyakkal berendezett stúdióban került felvételre.

Kisfilmek díszletei

A kisfilmek felvételei zömében valós helyszíneken történtek.

Műsorvezetők

James Brolin: (Magyar hangja: Szersén Gyula)

Az első évad epizódjainak műsorvezetője volt, de később elszerződött. James Brolin vezetése alatt nem csak megfilmesített sztorik voltak, hanem volt amit ő, egy székben ülve mesélt el.
 Jonathan Frakes: (Magyar hangja: Kassai Károly)  A második évadban Jonathan Frakes vette át a sorozat vezetését.

A műsorvezetők munkája nem csak az, hogy elmondják, mit látunk majd, hanem beszédstílusukkal is megteremtik a misztikus hatást. 

Narrátorok: Bozai József és Tóth G.Zoltán.

Epizódok

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

Jegyzetek

1997-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
2002-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok
A Fox saját gyártású műsorai